Kujalleq bezeichnet:
 Kujalleq (Bucht), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kujalleq (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland

Siehe auch:
 Kommune Kujalleq, Kommune in Grönland